Klaus Eberhard (1956) – sciatore austriaco
 Klaus Eberhard (1957) – tennista tedesco occidentale